Iljitsjovski (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Iljitsjovski (Samara) - posjolok in de Russische oblast Samara
 Iljitsjovski (Tambov) - posjolok in de Russische oblast Tambov
 Iljitsjovski (Tatarije) - posjolok in de Russische republiek Tatarije